Stvoření světa je téma více článků:

 Stvoření světa, mytologický, teologický a filosofický pojem
 Datace stvoření
 Stvoření světa (film) – český kreslený film z roku 1958
 Stvoření světa (hra) – počítačová hra
 Stvoření světa (oratorium) (Die Schöpfung) – oratorium Josepha Haydna z roku 1799